Гамале́й — фамилия.

 Известные носители
 Гамалей, Иван Аврамович (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Гамалея — фамилия.